Нижче наведено список 706 муніципалітетів департаменту Кальвадос.

Кальвадос

Кальвадос